Tolles ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Tolles (* 1986), deutscher Radrennfahrer
 Rubén Tolles (* 1981), kolumbianischer Tennisspieler